Фирген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код — 70 734.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Дитмар Руггенталер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 местный список: 15 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля